o Línea Kyoto puede referirse a:

Línea Kioto (JR), apodo de uno de los tramos de la Línea Principal Tōkaidō (Kioto-Osaka)
Línea Kioto (Hankyu) (Umeda-Kawaramachi)
Línea Kioto (Kintetsu) (Kyoto-Yamato-Saidaiji)